Las niñas, sintagma que puede expandirse según hacia qué artículo va dirigido, puede referirse a:

 Las niñas, película española de 2020 escrita y dirigida por Pilar Palomero.
 Las Niñas, grupo de música español.

también a
 Las niñas bien (película), película mexicana de 2018 dirigida por Alejandra Márquez Abella.
 Las Niñas de Oro, apodo por el que se conoce al conjunto español de gimnasia rítmica que fue campeón olímpico en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 
 Las Niñas de Oro (documental) sobre las Niñas de Oro.

Véase también
 Niña (desambiguación)
 Niño (desambiguación)